Fagerhult – area urbana della Svezia situata nel comune di Habo, contea di Jönköping
 Fagerhult – area urbana della Svezia situata nel comune di Högsby, contea di Kalmar
 Fagerhult – area urbana della Svezia situata nel comune di Uddevalla, contea di Västra Götaland